Bloch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marcus Élieser Bloch
 Marcus Elieser Bloch